Васи́лий Васи́льевич Гала́йба (род. 9 июня 1939 года, Батурин) — украинский киевовед, журналист, литератор.

Биография 
Родился 9 июня 1939 года в городе Батурин.

В 1961 году окончил Одесский электротехнический институт связи по специальности инженер проводной связи.

В том же году по распределению приехал в Киев. Работал инженером в разных проектных организациях.

С 1960-х годов начал интересоваться историей Киева.

Был одним из активнейших участников клуба «Летопись» Леоноры Рахлиной (в период расцвета клуба в 1970—1980-х годах). Очень дотошно проработал старую киевскую прессу, составил громадную подборку выписок, на основе которых написал множество статей, опубликованных в периодической печати Киева, — о его известнейших архитектурных памятниках, храмах, монастырях, учебных заведениях, больницах, благотворительных учреждениях, о некоторых особенностях общественной жизни города и т. п.

Многие годы работал внештатным экскурсоводом Киевского бюро путешествий и экскурсий.

Публикации

Книги 
 Образ епохи. Культурне середовище Києва кінця ХІХ — початку ХХ ст. : Міжнародна наукова конференція, 20-22 листопада 1995 р. Тези доповідей. Колектив авторів. — К., 1995.
 Хрещатик. Культурологічний путівник / Віктор Чепелик, Анатолій Макаров, Василь Галайба. Упорядник і редактор В. М. Грузін. — К. : Амадей. 1997.
 «Володимирська» / Юрий Асєєв, Віктор Чепелик, Василь Галайба, Анатолий Макаров, Лариса Федорова. Упорядник і редактор В. М. Грузін. — К. : Амадей. 1999.
 Фотоспомин. Київ, якого немає: анотов. альбом світлин 1977—1988 років / авт. Світлин В. Галайба; авт.-упоряд. М. Виноградова, М. Кадомська, М. Кальницький, А. Пучков, О. Червінський; відп. ред. А. Бєломєсяцев. — К. : Головкиївархітектура; НДІТІАМ, 2000. — 408 с. : іл.
 Храми Св. Миколая в Києві / Василь Галайба. — К., 2002. — 64 с. — (Б-ка українця).
 Хроніка старого Києва / Василь Галайба. — К., 2003. — 176 с. : іл. — (Б-ка українця).
 Свято-Богородичні храми у «другому Єрусалимі» — місті Києві : [альб.] / Василь Галайба; [передм., післям., наук. ред. Д. Степовик]. — К. : Автограф, 2008. — 368 с. : іл.
 Прорізна. Ярославів Вал / Василь Галайба, Валерій Грузін, Марія Кадомська, Дмитро Малаков. — К., 2010. — 295 с. : іл. — (Амадей).
 Андреевский спуск / Алексей Браславец, Василий Галайба, Валерий Грузин, Мария Кадомская, Елена Мокроусова, Виктор Некрасов, Дмитрий Шлёнский. — К. : Амадей, 2011. — 391 с. : ил.
 Борьба с преступностью в старом Киеве — К. : Скай Хорс, 2012. — 192 с. : ил.
 Герои не нашего времени / А. Анисимов, В. Галайба — К. : Скай Хорс, 2013. — 174 с. : ил.
 Из жизни губернского Киева / В. Галайба — К. : Скай Хорс, 2015. — 340 с. : ил.
 Фотоспомин. Київ, якого не стало... — К. : Тов. «НВП «Iнтерсервic», 2018. — 640 с.

Публикации в периодических изданиях 
Неоднократно публиковался в газетах «Вечірній Київ», «Київський вісник», журналах «Україна», «Пам’ятки України» и мн. др. изданиях.

Автор более 500 публикаций (смотри Библиографический указатель. Выпуск 6. Галайба Василий Васильевич. Киев — 2011. Подготовлен отделом краеведческой литературы и библиографии Публичной библиотеки им. Леси Украинки города Киева)
 ГАЛАЙБА ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ.

Интернет-публикации 
 Василь ГАЛАЙБА ФОТОСПОМИН КИЇВ, ЯКОГО НЕМАЄ
 Один из авторов сайта «Прогулки по Киеву»
 Один из авторов проекта «Киевский календарь»
 Мужская гимназия Н. А. Стельмашенко
 и многие др.

Увлечения 
Увлекается моржеванием в течение последних пятидесяти лет.

Галерея

Ссылки 
 Киевский календарь
 ГАЛАЙБА ВАСИЛЬ (біографія)
 Національний історико-культурний заповідник «Гетьманська столиця»: «Галайба Васильович Васильович, позаштатний працівник заповідника».

Примечания 

Краеведы Киева
Выпускники Одесской национальной академии связи